Соро:

 Топоним
 Соро — озеро в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии.
 Соро — гора на севере острова Сицилия.

 Фамилия
 Соро, Бакари (род. 1985) — ивуарийский футболист, защитник турецкого клуба «Османлыспор».
 Соро, Гийом (род. 1972) — премьер-министр Кот д’Ивуара (2007—2012).
 Соро, Мишель (род. 1987) — французский боксер-профессионал.
 Соро, Слободан (род. 1978) — сербский ватерполист.
 Соро, Исмаила (род. 1998) — ивуарийский футболист.
 Соро, Таина (род. 1981) — ивуарийский футболист.
 Соро, Энрике (1884—1954) — чилийский композитор, пианист и педагог.